Toponímia:
 Portell (Sant Ramon), entitat de població dins del municipi de Sant Ramon, a la Segarra 
 Portell de Colomers, collada al límit dels municipis de Naut Aran (Vall d'Aran) i Espot (Pallars Sobirà)
 Portell de Comaloforno
 Portell de la Collada, coll al terme municipal de la Torre de Cabdella
 Portell de la Costa, collada a l'extrem sud de la Serra de Son Torrella, a la Serra de Tramuntana de Mallorca 
 Portell de Crabes collada al municipi d'Espot, a la comarca del Pallars Sobirà
 Portell de Davall, collada al municipi de Conca de Dalt 
 Portell del Llop (Port del Comte), pas al municipi d'Odèn, però molt a prop del de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Portell de Morella municipi del País Valencià a la comarca dels Ports
 Clotada del Portell, clot a cavall dels municipis de Conca de Dalt i Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Coll del Portell, collada que uneix el Tres Turons (Barcelonès)
 Pala Portell, pala del municipi de la Torre de Cabdella 
 Puig del Portell, muntanya al municipi de Darnius a la comarca de l'Alt Empordà
 Serrat del Portell, serra al municipi de Gurb a la comarca d'Osona
 Tossal del Portell, cim al límit dels municipis de Sarroca de Bellera i la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 El Portell, lloc i antic poble del municipi de Crespià (Pla de l'Estany)
 Biografies:
 Baltasar Portell (País Valencià, segles XV - XVI), poeta
 Raimon Portell i Rifà (Barcelona, 1963), docent i escriptor català 
 Sebastià Portell Clar (Ses Salines, 1992), dramaturg i escriptor mallorquí